Воронін Михайло Львович — український дизайнер
 Воронін Михайло Якович — радянський гімнаст